Urbano es el adjetivo para designar a lo perteneciente o relativo a la ciudad (en latín urbs); también puede hacer referencia a ciudades y diferentes partes del mundo.

Localidades 
Urbanos, localidad española de la provincia de Segovia.
Manoel Urbano, localidad brasileña.
Urbana (Illinois), localidad estadounidense.
Urbana (Iowa), localidad estadounidense.
Urbana (Misuri), localidad estadounidense.
Urbana (Nueva York), localidad estadounidense.
Urbana (Ohio), localidad estadounidense.
Urbana, localidad italiana.
Urbano Noris, municipio de la provincia de Holguín (Cuba).

Tecnología 

Sistema de tarjetas recargables

Empresas de transporte 

Urbanos de Benalmádena
Urbanos de Marbella
Urbanos de Nerja
Urbanos de Torremolinos

Cine 

Manolo, guardia urbano

Personas 

 Pilar Urbano (1940), periodista y escritora española.
 Urbano Gómez (desambiguación)
 Urbano Grandier (1590-1634), sacerdote francés asesinado por la Inquisición.
 Urbano Lugrís (1908-1973), pintor español.
 Urbano Marín, abogado y juez chileno.
 Urbano Moraes (1949-), músico uruguayo.
 Urbano Navarrete (1920-2010), cardenal español.
 Urbano Noris (f. 1959), líder obrero cubano.
 Urbano Orad de la Torre (1904-1982), militar español.
 Urbano Ortega, futbolista español.
 Urbano Pradilla Aranda (1806-1884), militar colombiano.
 Urbano Santos (1975-), futbolista español.

Papas 

 Urbano I, de 222 a 230
 Urbano II, de 1088 a 1099
 Urbano III, de 1185 a 1187
 Urbano IV, de 1261 a 1264
 Urbano V, de 1362 a 1370
 Urbano VI, de 1378 a 1389
 Urbano VII, en 1590
 Urbano VIII, de 1623 a 1644

Otros 

Urbano (apellido)
Civilización
Urbanismo
Geografía urbana
Espacio urbano
Periurbano

Aglomeración urbana
Diseño urbano
Panorama urbano
Plano urbano
Mobiliario urbano
Parque urbano
Distrito urbano
Clima urbano
Arte urbano
Música Urbana (banda española de jazz rock)
música ciudadana (tango)
Rock urbano (España)
Rock urbano (México)
Música urbana, género musical de música latina.
Urbano, género musical estadounidense.
Tribu urbana
Ciclismo urbano

Nombres masculinos